Een verkeersweg:
 N956 (Nederland), zie Provinciale weg 956

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing